Order Przyjaźni (Armenia)
 Order Przyjaźni (Azerbejdżan)
 Order Przyjaźni (CSRS)
 Order Przyjaźni (Kazachstan)
 Order Przyjaźni (Południowa Osetia)
 Order Przyjaźni (Rosja)
 Order Przyjaźni (Tadżykistan)
 Order Przyjaźni (Wietnam)

Zobacz też 
 Order Przyjaźni Narodów
 Order Przyjaznych Chmur